Бабу́рово — названия населённых пунктов (деревень и сёл) в зоне расселения русских.

Происхождение 
Название Бабурово произошло от русского прозвищного личного имени Бабу́ра.

Носители названия 
 Бабурово (Волоколамский район), Московская область, Российская Федерация.
 Бабурово (Сусанинский район), Костромская область, Российская Федерация.
 Бабурово (Шелаболихинский район), Алтайский край, Российская Федерация.

См. также 
 Бабурино